Сімау Саброза — португальський футболіст, атакувальний півзахисник іспанського «Еспаньйола» та в минулому збірної Португалії.
 Саброза (округ) — фрегезія в Португалії, округ Віла-Реал.
 Саброза (Віла-Реал) — населений пункт в Португалії, центр однойменної фрегезії.